Экю́:
 Экю () — французские золотые и серебряные монеты Средних веков и Нового времени.
 Экю () — средневековый рыцарский щит.
 ЭКЮ — европейская валютная единица в 1979—1998 годах.